Tajik steht für
 eine weitere Bezeichnung für „Perser“, fast immer als Gegensatz zu „Türke“, siehe Tadschiken

Tajik ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Hamid Tajik (* 1923), afghanischer Fußballspieler
 Hadia Tajik (* 1983), norwegischen Journalistin, Juristin und Politikerin
 Nosratollah Tajik (* 1954), iranischer Diplomat 

Sonstige Benutzung von Tajik:
 Tajik Air, tadschikische Fluggesellschaft